No Boundaries kan syfta på:

No Boundaries (album av Alexander Rybak)
No Boundaries (album av Sertab Erener)